

Geografia 
 Bixquert és una vall de Xàtiva.

Cognom 
Té les variants: Bixquert, Bisquert, Vixquert, Visquert i Bisquertt (a l'Amèrica llatina). El més comú és Bixquert, seguit de Bisquert i Visquert.
 El Llibre del Repartiment (1238) menciona un tal Abdel Albisquerdi.
 Al  vivia a la Valldigna un musulmà de cognom Al-Biskarti els avantpassats eren segurament veïns de la vall de Bixquert.
 Banu Biskart era el nom que portaven alguns musulmans valencians en època cristiana.
 Joan Bas i Vixquert, veí de Xàbia, va ser armat cavaller el 1640.
 Antonio Bisquert (València 1596 - Terol 1646). Pintor. Deixeble de Francesc Ribalta (1565-1628), va desenvolupar la seua activitat a Terol des de 1620. Alcahalí ho ressenya com a Brisquet. Entre les seves obres destaquen un retaule de Santa Úrsula (1628), conservat a la Catedral, i una Pietat, a l'església de Sant Jaume. A més, se li atribueix una altra Pietat, conservada al Museu del Prado, que tradicionalment s'ha dit pertanyia a l'escola de Ribalta.

Referències 

Cognoms